Оста́п Ибраги́мович Бе́ндер — персонаж, главный герой (вернее, антигерой) романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». Мошенник и авантюрист, «великий комбинатор», «идейный борец за денежные знаки», знавший «четыреста сравнительно честных способов отъёма (увода) денег». Один из самых популярных героев плутовского романа в русской литературе.

Сам Бендер представляется как Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей (в «Двенадцати стульях») и Бендер-Задунайский (в «Золотом телёнке»). В романе «Золотой телёнок» Бендера также именуют Остап Ибрагимович.

Биография

Происхождение имени 
Прошлое Остапа весьма туманно. Авторами романов его прошлое упоминается вскользь:

Известно, что авторы романа «Двенадцать стульев» посвятили его Валентину Катаеву, положили в основу сюжета успешную тогда его повесть «Растратчики», но ввели туда молодого героя, главным прототипом которого (или одним из двух главных прототипов наряду с Осипом Шором) был сам Валентин Катаев, хотя он в своих воспоминаниях это не упомянул и решил поддержать легенду читателей романа «12 стульев» о босяцком одесском происхождении Остапа Бендера. Многое, приписываемое Осипу Шору, реальный Осип Шор не совершал (например, никогда не был турецкоподданным и был российским подданным и военнообязанным), но зато это было в духе искрящегося юмором Валентина Катаева, в то же время считавшего себя оставшимся в тылу противника бойцом ушедшей в Турцию Русской армии.

По одной из версий, во время командировки в Саратов Ильф и Петров узнали о местном миллионщике Андрее Ивановиче Бендере, разбогатевшем после того, как он перевозил очень большую сумму чужих денег и его якобы ограбили. Ильфу и Петрову понравилось название фирмы «Андрей Иванович Бендер и сыновья», и они решили написать об одном из сыновей.

По другой версии, Ильф и Петров намеренно дали Бендеру «интернациональное» украинско- (Остап) -немецко-еврейское- (Бендер) -турецкое (Ибрагимович, -Сулейман, -бей) имя как раз для того, чтобы исключить указанные выше толкования и подчеркнуть универсальность, всеобщность этой личности. Как известно, Одесса — город интернациональный, каким был и дуэт авторов «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка».

Что же касается так называемых «турецкоподданных», то так до Революции в Одессе называли евреев-сионистов, которые собирались переехать на Землю Обетованную. До 1918 года Израиль (тогда Палестина) находился в составе Османской империи, поэтому все желающие туда переехать были обязаны принять турецкое подданство. Кроме того, во время Первой мировой войны желающие уклониться от призыва на военную службу приобретали себе сертификаты о подданстве страны-противника, а в Одессе чаще всего приобретали подданство Османской Турции (реже — Болгарии). Также помимо евреев были также турецкоподданные греки и армяне.

Возможность заимствования одесскими авторами фамилии главного героя от названия близлежащего к их родине города, который по-румынски так и называется — Бендер (), высказал историк Виктор Худяков. Ведь в романе «12 стульев» упоминается и акробатка театра Колумба Жоржетта Тираспольских — а Бендеры и Тирасполь расположены друг напротив друга на разных берегах Днестра.
Кроме того, у города Бендеры турецкое прошлое, а широко известная за пределами города самая главная его достопримечательность — турецкая крепость.

Финал романа «Золотой телёнок» тоже подтверждает версию В. Худякова: Остап не переходит границу СССР с Польшей либо Финляндией, не плывёт через море в сторону Стамбула, а выбирает для перехода Румынию, реку Днестр, возле Тирасполя — а на другом берегу, с бывшей тогда румынской стороны — как раз Бендеры.

Жизнь Бендера до 1927 года 
Остап родился то ли в 1899—1900 году (в «Двенадцати стульях» летом 1927 года он называет себя «мужчиной двадцати семи лет»), то ли в 1896—1897 (в «Золотом телёнке» осенью 1930 года Бендер говорит: «Мне тридцать три года, возраст Иисуса Христа…»).

Упоминается, что Бендер учился в «частной гимназии Илиади» (роман «Золотой телёнок», гл. XVII). Кроме того, в том же романе (гл. XIII) Остап Бендер, реагируя на упоминание Васисуалием Лоханкиным о «сермяжной правде жизни», со знанием дела замечает:

В ранней молодости Бендер «кормился тем, что показывал на херсонской ярмарке толстого, грудастого монаха, выдавая его за женщину с бородой — необъяснимый феномен природы» («Золотой телёнок», ). В этом эпизоде прослеживается связь с образом известного американского авантюриста Финеаса Тейлора Барнума.

Из истории, рассказанной Бендером инженеру Щукину («Двенадцать стульев», ), следует, что Остап зимой 1919 года жил в Миргороде, в охваченной Гражданской войной Украине. И, судя по подробностям рассказа о Вечном жиде («Золотой телёнок», ), Остап Бендер в этот период занимался контрабандой.

Известно, что в 1922 году Остап Бендер сидел в Таганской тюрьме — там его видел Яков Менелаевич (администратор театра Колумба), сидевший там же по «пустяковому делу». Бендер по выходе из тюрьмы чтит Уголовный кодекс (первый советский уголовный кодекс был принят как раз в 1922 году) и зарабатывает на жизнь способами, по возможности не подпадающими под его статьи.

Кроме того, Остап, по крайней мере, один раз был в Средней Азии до 1930 года.

«Двенадцать стульев» 

Так в романе впервые появляется великий комбинатор.

«Золотой телёнок» 
По мнению писателя Даниэля Клугера, структура «Золотого телёнка» представляет собой классический детектив, элементы которого пародируются.

Вся дилогия представляет собой биографию авантюриста, который поначалу был уголовником, а затем стал сыщиком, своего рода подпольным советским Видоком или Арсеном Люпеном.

Действия Остапа Бендера в первой части его биографии («12 стульев») могут подпадать под соответствующие статьи Уголовного кодекса, в то время как во второй части — «Золотом телёнке» — он, по сути, расследует преступление, хоть и с целью шантажа. Подобная двойственность героя вполне в духе классического детектива.

Убийство и воскрешение героя 

В предисловии к «Золотому телёнку» Ильф и Петров в шутливой форме рассказали о том, что к концу написания «Двенадцати стульев» возник вопрос об эффектной концовке. Между соавторами возник спор, убивать ли Остапа или оставить в живых, что даже стало причиной ссоры между соавторами. В конце концов, решили положиться на жребий. В сахарницу положили две бумажки, на одной из которых был нарисован череп с костями. Выпал череп — и через тридцать минут великого комбинатора не стало.

По свидетельству брата Е. Петрова — Валентина Катаева (в книге «Алмазный мой венец») сюжетная основа «Двенадцати стульев» была взята из рассказа Артура Конан Дойла «Шесть Наполеонов», в котором драгоценный камень был спрятан в одном из гипсовых бюстиков французского императора. За бюстиками охотилось двое преступников, причём один из них в конце концов перерезал горло своему сообщнику. Кроме того, Катаев упоминает и об «уморительно смешной повести молодого, рано умершего советского писателя-петроградца Льва Лунца, написавшего о том, как некое буржуазное семейство бежит от советской власти за границу, спрятав свои бриллианты в платяную щётку».

В романе «Золотой телёнок» Остап «воскрес». Шрам на шее, описанный авторами, говорит о том, что бывший студент Иванопуло вернулся домой достаточно вовремя для того, чтобы «хирурги смогли спасти мою молодую жизнь».

В конце «Золотого телёнка» Остап был ограблен румынскими пограничниками при переходе границы, но остался в живых, что может говорить о намечавшемся продолжении приключений Остапа.

В 1933 году в печати появились анонсы третьего романа о Бендере под условным названием «Подлец», но этот замысел Ильфа и Петрова остался неосуществлённым. Зато в конце XX века на рынке появилось несколько «продолжений».

Внешность и некоторые характеристики 

Судя по всем описаниям, Остап — довольно привлекательный молодой мужчина с интересной внешностью. Он высокий, атлетического телосложения, кожа смугловатого оттенка, глаза голубые (реже — карие или серые), волосы иссиня-чёрные. Несмотря на бедность и незнатное происхождение, Остап весьма умён, сообразителен, смекалист. Обаятелен, нравится женщинам разных возрастов. Обладает прекрасными актёрскими способностями, отменно врёт. Неприхотлив в еде и в жилье — скорее всего, из-за молодости. Напивается редко, но «метко» — так, в «12 стульях» он напивается «на ресторанной горе до столбняка». Вообще, Остап — человек, который очень хочет жить, попробовать в этой жизни всё, но на его пути слишком много препятствий. Именно поэтому он — язвительный, саркастичный циник, который во всём ищет выгоду для себя. Остап весьма дальновиден и проницателен, ему не откажешь в интуиции. Возможно, при других жизненных обстоятельствах, он сделал бы отличную карьеру, зарабатывал бы хорошие деньги («Если бы он направлял свои силы на действительную заготовку рогов или же копыт, то надо полагать, что мундштучное и гребёночное дело было бы обеспечено сырьём по крайней мере до конца текущего бюджетного столетия» — «Золотой телёнок», глава XVII), но он предпочитает скитаться по городам, перебиваясь аферами и случайными заработками, в ожидании «блюдечка с голубой каёмочкой», на котором случай преподнесёт ему большой куш. В этом и есть его трагедия — человек с недюжинными мозгами, сообразительный, современный, влачит такое, в общем-то, жалкое существование. Он не может долго сидеть на одном месте — слишком много у него планов и надежд. Энергичность, неистощимость на выдумки, богатая фантазия и в то же время чувство юмора, человечность (по крайней мере по отношению к своим компаньонам — об этом упоминается в «Золотом телёнке») — именно за это Остап так полюбился читателям.

Аферы 
Живость характера, знание психологии, артистические способности и любовь к денежным знакам позволяли Остапу проводить довольно остроумные аферы, жертвами которых становились как отдельные граждане, так и большие группы лиц одновременно.

 В Старгороде Остап в один вечер сколотил из местных «бывших» и нэпманов подпольную организацию для свержения Советской власти — «Союз меча и орала». Новообращённые борцы тут же пожертвовали «прибывшему из Берлина» лидеру солидную сумму. Члены «Меча и орала» настолько поверили в серьёзность затеи, что в конце концов явились с повинной в ОГПУ, а у одного из них (Кислярского) Бендеру ещё дважды удалось получить денежные субсидии на «святую цель» («Двенадцать стульев»).
 Там же Бендер проник в дом престарелых, представившись инспектором пожарной охраны. Таким образом он смог осмотреть здание, выяснить судьбу одного из стульев, даром пообедать и получить с перепуганного заведующего взятку («Двенадцать стульев»).
 Ради стула вдовы Грицацуевой Бендер женился на ней — просто украсть мебель у бедной женщины он посчитал ниже своего достоинства. Заочный развод он получил позже, об этом упоминается в «Золотом телёнке» («Двенадцать стульев»).
 Чтобы вместе с театром «Колумб» отправиться на пароходе в гастрольную поездку, Бендер назвался дипломированным художником, выпускником ВХУТЕМАС, а Воробьянинова представил своим подмастерьем. Этот обман, впрочем, быстро раскрылся, по причине полного отсутствия у обоих художественных способностей («Двенадцать стульев»).
 В приволжском городке Васюки Остап представился международным гроссмейстером, дал сеанс платной одновременной игры в местной шахматной секции и убедил наивных провинциалов в реальности организации «Международного Васюкинского турнира 1927 года», на котором должны были встретиться сильнейшие шахматисты современности. После проведения турнира Васюки должны были стать новой столицей СССР (Нью-Москва), а впоследствии — и всего мира. В Васюках Бендер играл в шахматы второй раз в жизни («Двенадцать стульев»).
 В Пятигорске Остап успешно продавал отдыхающим билеты для входа в открытый для всех «Провал» «с целью капитального ремонта Провала. Чтобы не слишком проваливался». Там же Бендер после пятиминутного инструктажа превратил чванливого бывшего дворянина Воробьянинова в квалифицированного попрошайку («Двенадцать стульев»).
 В городе Арбатове Бендер выдал себя за сына лейтенанта Шмидта и получил от председателя горисполкома небольшую материальную помощь. Когда в кабинет председателя неожиданно ввалился второй «сын лейтенанта» — Балаганов — Бендер сумел спасти ситуацию и безнаказанно уйти («Золотой телёнок»).
 Получив в своё распоряжение автомобиль Адама Козлевича, Бендер по пути в Черноморск некоторое время выдавал себя за командора большого автопробега, «снимая пенки, сливки и тому подобную сметану с этого высококультурного начинания», то есть попросту присваивая приготовленные для спортсменов бензин, запчасти и разносолы («Золотой телёнок»).
 По дороге в Черноморск Остап продал американским туристам технологию производства пшеничного самогона: «На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились» («Золотой телёнок»).
 Упоминается, что Бендер не раз выступал перед публикой в качестве индийского брамина и йога, любимца Рабиндраната Тагора, заслуженного артиста союзных республик Иоканаана Марусидзе: «Индийский факир. Курочка-невидимка. Номера по опыту Шерлока Холмса. Материализация духов и раздача слонов» («Золотой телёнок»).
 Следствие по делу А. И. Корейко Бендер ведет без всяких на то полномочий, и, судя по тексту романа, даже не пытается выдавать себя за представителя власти. Тем не менее жулики и казнокрады трепещут перед ним и наперебой выкладывают нужную информацию.. Чтобы иметь при этом официальное прикрытие, Остап создаёт фальшивую контору «Рога и копыта», чьё название стало нарицательным для фирм-однодневок («Золотой телёнок»).
 Оставшись в Черноморске без копейки, Бендер за одну ночь сочинил киносценарий «Шея» и продал его местной кинофабрике. Сценарий, судя по всему, никто из кинодеятелей даже не попытался прочитать («Золотой телёнок»).
 Добираясь вслед за Корейко к месту смычки Восточно-Сибирской магистрали, Бендер выдавал себя за корреспондента «Черноморской газеты». Деньги на расходы он раздобыл, продав журналисту Ухудшанскому «Торжественный комплект» — универсальную инструкцию по изготовлению газетных статей и очерков из готовых штампов, которую сам и составил («Золотой телёнок»).
 Пожалуй, единственное мероприятие Бендера, которое окончилось полным провалом — первая попытка шантажировать Корейко. Прожженный махинатор не моргнув глазом отказался от украденных из его кармана десяти тысяч рублей, и милицейская фуражка Остапа не произвела на него никакого впечатления («Золотой телёнок»).

Образ Бендера в романах 
Образы Бендера в романах «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» сильно различаются. В «Двенадцати стульях» его образ схематичен, фактически это условный персонаж. Он практически не совершает ошибок, всё ему даётся удивительно легко, он оптимистичен и жизнерадостен. В «Золотом телёнке» образ Бендера более глубок, в нём уже можно почувствовать живого человека, со всеми его болями, радостями и мечтами.

Возможные прототипы 

Основным прототипом Бендера считается Осип (Остап) Шор, бывший сотрудник уголовного розыска Одессы, младший брат поэта Натана Шора (Фиолетова). Он родился 30 мая 1899 в Никополе. В 1917—1919 пытался учиться в Петроградском Технологическом институте, но, возвращаясь в Одессу, пережил массу авантюр: с целью добычи средств к существованию представлялся то художником, то шахматным гроссмейстером, то женихом, то представителем подпольной антисоветской организации.

В пользу этой версии косвенно высказывается писатель Валентин Катаев: «что касается центральной фигуры романа Остапа Бендера, то он написан с одного из наших одесских друзей. В жизни он носил, конечно, другую фамилию, а имя Остап сохранено как весьма редкое. Прототипом Остапа Бендера был старший брат одного замечательного молодого поэта… Он не имел никакого отношения к литературе и служил в уголовном розыске по борьбе с бандитизмом…»

После издания книги О. Шор заявился к Ильфу и Петрову с целью потребовать «авторские», за использование образа, однако писатели, рассмеявшись, пояснили, что образ собирательный, посему о вознаграждении речи идти не может, однако выпили с ним «мировую», после которой Осип оставил свои претензии, попросив писателей лишь об одном — воскресить героя.

По мнению исследователя Сергея Белякова, прототипом Бендера в значительной степени является сам Валентин Катаев.

В 1926 году, за год до появления Бендера на страницах книги, в Москве, где жили Ильф, Петров и Катаев, с большим успехом (всего было дано двести спектаклей) в театре Вахтангова была поставлена пьеса Михаила Булгакова «Зойкина квартира», показывающая нравы НЭПа. В пьесе действует персонаж Аметистов, он же Путкиновский, он же Антон Сигурадзе, весьма похожий на будущего Бендера. Это обаятельный пройдоха, артистичный плут, элегантный мошенник, весьма активный и красноречивый, выпутывающийся из различных ситуаций. Аметистов, как и Бендер, перед первым появлением в пьесе вышел из тюрьмы. Аметистов был расстрелян в Баку, как Бендер зарезан в Москве — но оба они чудесным образом воскресли. Аметистов может убедить кого угодно в чём угодно (кроме милиции). Голубая мечта Аметистова — Лазурный берег и белые штаны («- Ах, Ницца, Ницца!.. [ср. О, Рио, Рио!..] Лазурное море, и я на берегу его — в белых брюках!».

В пятой главе «Золотого теленка» Остап Бендер рассказывает компаньонам об опыте работы на клубных сценах в качестве факира, прорицателя и фокусника Иоканаана Марусидзе. Прототипом для эстрадного амплуа Великого комбинатора стал ленинградский артист Семен Савельевич Дубров (1883—1941), выступавший во второй половине 1920-х годов под псевдонимом Сен-Вербуд. Доказательства приведены в исследовании Андрея Федорова «Кто он, факир из „Золотого теленка“?».

В XIX веке образ великого комбинатора с мечтой о Рио предвосхитил барон Николай фон Менгден (сын генерала фон Менгдена и баронессы Амалии) (1822—1888), который в 1844 году авантюрным способом из праздного любопытства оказался в Рио-де-Жанейро. Выдав себя за русского сенатора, он получил аудиенцию у бразильского императора Педру II. Проведя время в Рио-де-Жанейро «превесело», Николай Менгден вернулся в Россию, где уже был уволен со службы. История эта была рассказана в воспоминаниях баронессы Софьи Менгден, опубликованных в 1908 году в журнале «Русская старина».

Бендер на экране 

Экранизации романов были как в СССР, так и за границей. К примеру, «Двенадцать стульев» ставили в Польше, Германии, на Кубе. В первых зарубежных экранизациях были значительно изменены сюжет и имя главного героя. Ниже приведён список актёров, которые играли роль именно Остапа Бендера.

Памятники 

Остап Бендер увековечен памятниками в ряде городов:
 Рыбинск, Ярославская область — установленная в Рыбинске скульптура повторяет сцену из фильма Леонида Гайдая «12 стульев». Во вступительных кадрах фильма Остап Бендер показан входящим в Старгород, где он встретил уличного мальчишку. Съемки этой сцены были сделаны в Рыбинске на улице Стоялой, где и была установлена скульптура.
 Бердянск, Запорожская обл. — увековечен вместе с Шурой Балагановым в парке им. П. П. Шмидта.
 Жмеринка, Винницкая обл., возле вокзала — памятник в виде стоящего Остапа в окружении стульев (снесен по решению местных властей в 2012 году, возвращен на место 22 октября 2019 года).
 Свердловск — памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову установлен в августе 2007 года на улице Белинского.
 Козьмодемьянск, Республика Марий Эл, прототип Васюков — памятник 12 стульям установлен на ул. Чернышевского.
 Краснодар — рядом со входом в кафе «Золотой телёнок» на улице Рашпилевской.
 Кременчуг, Полтавская обл. — ул. Соборная, возле ТРК «Галактика».
 Мелитополь, перекрёсток пр. Б. Хмельницкого и ул. Героев Украины, возле кафе «Сити».
 Москва, Троекуровское кладбище — памятник актёру Арчилу Гомиашвили в образе Остапа Бендера.
 Одесса — рядом со входом в один из ресторанов в центре, на Дерибасовской.
 Пятигорск — памятник возле «Провала».
 Санкт-Петербург — памятник великому комбинатору установлен 25 июля 2000 года, в «день рождения» Остапа, на Итальянской улице, дом 4, недалеко от площади Искусств и Государственного Русского музея, при входе в бывший ресторан «Золотой Остап».
 Сестрорецк — Народный литературный музей Остапа Бендера
 Старобельск, Луганская обл. — памятник Остапу Бендеру установлен в сквере у здания старобельского филиала Луганского национального университета «со стороны деревни Чмаровки» (подробнее см. Старобельск в творчестве Ильфа и Петрова).
 Харьков — ряд памятников (подробнее см. Памятники героям произведений Ильфа и Петрова в Харькове).
 Чебоксары — памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову на бульваре Ефремова (Чебоксарском арбате).
 Элиста — памятник Остапу Бендеру с шахматным конём в руке. Установлен на проспекте Остапа Бендера в 1999 году. В августе 2022 года демонтирован.
 Крымск, Краснодарский край — памятник Остапу Бендеру, сидящему на скамейке, установлен на одной из центральных улиц города… прямо напротив районного управления полиции.
 с. Комаров, Винницкий район — памятник О. Бендеру, с 12-м стулом.
 пгт. Безенчук (Самарская область) — рядом со входом в железнодорожный вокзал установлен памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову рядом с двенадцатым стулом, внешне повторяет композицию памятника из Чебоксар.

Интересные факты 
 В «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты» есть рубрика «Рога и копыта» (по названию учрежденной Бендером фирмы-однодневки), в которой печатаются юмористические новости («стенгазета клуба»).
 Евгений Весник, будучи актёром театра Сатиры, сыграл Бендера сначала в «Золотом телёнке», который ставил Эммануил Краснянский в 1956 году, потом в «Двенадцати стульях», где был режиссёром Эраст Гарин. В общей сложности Е. Весник сыграл «великого комбинатора» более шестисот раз.
 В честь Остапа Бендера был назван ежегодный фестиваль юмора «Золотой Остап», проводившийся с 1992 года в Санкт-Петербурге, и вручавшиеся в рамках этого фестиваля премии.
 ОАО «ВИНАП» (бывш. Новосибирский пиввинкомбинат) выпускало пиво под маркой «Товарищ Бендер» с изображением на этикетке Бендера, Козлевича, Паниковского и Балаганова в автомобиле «Антилопа Гну» и с цитатами из книги. В настоящее время пиво с таким же названием выпускает ООО «Новосибирская пивоваренная компания».
 В начале 1990-х один из исполнителей О. Бендера в кино, Арчил Гомиашвили, основал в Москве клуб/ресторан «Золотой Остап».
 В честь Остапа Бендера назван астероид (7113) Ostapbender, открытый астрономом Людмилой Карачкиной в Крымской астрофизической обсерватории 29 сентября 1986 года.
 В Козьмодемьянске работает Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера.

Примечания

Ссылки 
 Товарищество Бендера // Лента.ру, 27 июня 2015
 Карикатуры Кукрыниксов к роману «Золотой телёнок» на petrov.com.ua

 
Вымышленные мошенники
Вымышленные авантюристы
Персонажи романа «Двенадцать стульев»
Персонажи романа «Золотой телёнок»
Русский юмор